Маяковский — русская фамилия:

 Маяковский, Владимир Владимирович (1893—1930) — русский советский поэт.
 Маяковский, Илья Лукич (1878—1954) — учёный-архивист, историк архивного дела, основоположник российского архивоведения новейшего времени, доктор исторических наук.
 Маяковская, Елена Владимировна (имя при рождении Хелен Джонс, более известна как Патрисия Томпсон; 1926—2016) — дочь Владимира Маяковского и русской эмигрантки Елизаветы Зиберт.
 Маяковская, Людмила Владимировна (1884—1972) — художник по ткани, заслуженный работник культуры РСФСР, старшая сестра Владимира Маяковского.
 «Маяковский» — пароход, затонувший в 1950 году в Риге.
 «Маяковский» — музыкальная группа.

 Топоним
 Маяковский — название города Багдати в Грузии в 1940—1990 годах.

См. также 
 Маяковский. Два дня
 ВМаяковский
 Маяковский район
 Маяковский смеётся
 Маяковский тоннель